USS Hyman G. Rickovek — підводні човни ВМС США, названі на честь адмірала Гаймена Джорджра Ріковера, «батька американського атомного флоту».

 USS Hyman G. Rickover (SSN-709) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». На службі протягом 1984-2006 років
 USS Hyman G. Rickover (SSN-795) — запланований підводний човен типу «Вірджинія». Закладений 11 травня 2018 року. 

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни